«Oowatanite» —«Vaya noche» en español— puede referirse a:

Música 
«Oowatanite», canción de April Wine (1975);
Oowatanite, álbum de April Wine (1990)